Нижние Дупли — деревня в Опочецком районе Псковской области. Входит в состав Болгатовской волости.
Численность населения по оценке на конец 2000 года составляла 126 человек, на 2011 год — 17 человек.

География 
Деревня находится в юго-западной части Псковской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, при автодороге , на берегу реки Изгожка, в 15 км к востоку от города Опочка и в 10 км к юго-западу от деревни Болгатово. Южнее примыкает деревня Верхние Дупли.

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, влажный. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −7,3 °С (абсолютный минимум — −42 °C), средняя температура самого тёплого (июля) — 18°С (абсолютный максимум — 36 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 137 дней. Среднегодовое количество осадков — 562 мм, из которых 405 мм выпадает в период с апреля по октябрь.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Любимовской волости с центром в д. Лаптево.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % из 29 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом.  Остановка общественного транспорта «Нижние Дупли».

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района